Петар Карађорђевић (Чикаго, 5. фебруар 1980) најстарији је син престолонаследника Александра (Петровог) и принцезе Марије да Глорије од Орлеана и Браганце. Бивши је принц наследник од Југославије и Србије. Абдикацију је потписао 27. априла 2022. године.

Биографија 
Петар је унук краља Петра II. Крштени кум му је кнез Александар (Петров), син кнеза-намесника Павла.

Петар је живео у Чикагу до краја 1981. године, а потом се са родитељима преселио у Вирџинију. Године 1983, кренуо је прво у обданиште у Тајсон Корнеру у Вирџинији, а 1984. у основну школу. Када је напунио осам година, 1988. године постао је ученик једне од најбољих основних школа у Лондону. У јуну 1998. матурирао је на Краљевој школи у Кентерберију у Енглеској. У пролеће 1999. године завршио је основе уметности на Камбервел колеџу уметности (Лондонски институт) у Лондону. У мају 2000. године Петар је завршио у Шпанији, углавном у Барселони и Севиљи, низ курсева из области уметности. Провео је школску 1999 — 2000. годину на Роуд Ајланду, у школи за дизајн (РИСД), врхунском колеџу на источној обали Сједињених Држава. 

Говори енглески, шпански и француски, а усавршава свој српски језик.

Љубитељ је скијања на дасци, цртања и сликања. Интересује га уметност, графички дизајн и музика. Пре 5. октобра 2000. Принц Петар је посетио Србију 1991. године и поново у јулу 2000. Петар и његова породица настанили су се у Краљевском двору у Београду 17. јула 2001. Путовао је по Европи и САД, а посетио је и Блиски исток, југоисточну Азију, средњу и Јужну Америку.

Титуле и признања 
 5. фебруар 1980 – 4. фебруар 2003: Његово Краљевско Височанство Принц Наследник Петар Карађорђевић од Југославије
 4. фебруар 2003 – 27. април 2022: Његово Краљевско Височанство Принц Наследник Петар Карађорђевић од Србије
 27. април 2022  – тренутни: Његово Краљевско Височанство Принц Петар Карађорђевић од Србије

Одликовања 
 Орден Светог кнеза Лазара (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Карађорђеве звезде, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Белог орла, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Круне, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Светог Саве, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)

Хералдика 

Штит: на црвеном штиту је бели двоглави орао у полету обе главе крунисане хералдичком круном Србије, кљуна, језика и ногу златних а на грудима орла црвени штит са крстом до ивица између ког су четири оцила златне боје радним површинама окренутим ка усправној греди крста све бело а у дну штита два златна крина. Штит је крунисан круном краља Петра I са плавим крином у центру а око штита је Орден Светог кнеза Лазара.“

Породично стабло

Породица

Браћа

Сестре по мајци

Референце

Напомена 

Напомена: Садржај ове странице је написан према званичној биографији на наведеном сајту http://www.royalfamily.org Фотографије су такође са тог сајта, дозволу за коришћење овог материјала можете погледати овде.

Спољашње везе 
 Први интервју Петра Карађорђевића („Недељник“, 23—30. мај 2013)

Рођени 1980.
Петар